ÖP kan syfta på:

Tidningar i Finland 
 Österbottniska Posten (1884–1968) – dagstidning i Nykarleby
 Österbottniska Posten (1968–) – organ för Svenska Österbottens ungdomsförbund och arvtagare till Österbottniska Posten från 1884

Tidningar i Sverige 
 Östersunds-Posten – dagstidning i Östersund